Скок увис у женској конкуренцији на 14. Европском првенству у атлетици 1986. одржано је 27. и 28. августа на Стадиону Мерцедес-Бенц арена у Штутгарту (Западна Немачка) .

Титулу освојену у Атини 1982 није бранила Улрике Мајфарт из Западне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 11 земаља. 

  (1)
   (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама било је 22 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 1,89 м (КВ) коју су прескочиле 12 такмичарки.

Финале 
Финале је одржано 28. августа 1986. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 14. Европског првенства 1938—1986.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1986.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном